Alessandro Trerè – calciatore italiano
 Attilio Trerè – calciatore italiano